Тайлер Фэйт (, настоящее имя — , род. 3 апреля 1975 года, Бостон) — американская порноактриса, лауреатка премии NightMoves Award.

Биография 
Родилась 3 апреля 1975 года в Бостоне. Настоящее имя — Даниэла Даддарио (Danielle Daddario).

Идентифицирует себя как бисексуал.

Дебютировала в порноиндустрии в 2002 году, в возрасте около 27 лет. Сначала снималась для Pleasure Productions (4 сцены, только с девушками), а затем по контракту для Jill Kelly Productions, где появилась в более чем 100 сценах. В 2005 году контракт был прекращён. Владеет Team Tyler Productions. В поздних фильмах часто воплощает образ MILF/Cougar.

Ушла из индустрии в 2014 году, снявшись в 273 фильмах.

Некоторое время состояла в отношениях с боксёром Винни Пациенца. Они познакомились, когда Тайлер танцевала стриптиз в клубе в Лас-Вегасе.  Отношения прекратились из-за того, что Винни встречался с другими женщинами.

Премии 
 2005 NightMoves Award — Лучшая порноактриса-стриптизёрша, выбор поклонников

Интересные факты 

В интервью 2003 года она утверждала, что занималась сексом с Лойером Милоем (игроком в американский футбол), американским баскетболистом Полом Пирсом и хоккеистом Адамом Оутсом.

В 2004 году студенту благодаря Шоу Говарда Стерна была предоставлена возможность взять Тайлер в качестве сопровождающей на выпускной вечер, однако администрация Weston High School запретила делать это, так как появление порнозвезды в учебном заведении, со слов администрации, нарушает правила школы.

У Тайлер есть несколько татуировок: цветочная лента вокруг лодыжки правой ноги, полоса над левой лодыжкой, татуировка на правой стороне нижней части живота, звёзды на левом плече, татуировка между лопатками, а также пирсинг в пупке.

Примечания

Ссылки 
 
 Тайлер Фэйт на сайте Internet Adult Film Database
 Тайлер Фэйт на сайте Adult Film Database
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порноактрисы США